Копыловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Томская область
 Копыловское сельское поселение — входит в Колпашевский район
 Копыловское сельское поселение — входит в Томский район